Distretto di Concepción – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Concepción – distretto del Perù nella regione di Junín